Mejdounarodnaïa, une station du métro de Saint-Pétersbourg.
 Mejdounarodnaïa, une station du métro de Moscou.